Тимей:
 «Тимей» — диалог Платона.
 Тимей из Тавромения — древнегреческий историк, впервые предложивший счёт времени по Олимпиадам.
 Тимей из Локр — философ-пифагореец.
 Тимей — греческий грамматик.
 Тимей — крупный ударный кратер в области северного побережья Моря Холода на видимой стороне Луны.